Boethius nebo Boëthius může označovat různé historické postavy:
 Boëthius – římský filosof na počátku 6. století
 Flavius Boethius, syn římského filosofa, konsul v roce 522
 Boethius z Dácie, středověký filosof
 Daniel Boethius Moraeus – profesor filosofie na Uppsalské univerzitě
 Hector Boece (zvaný též Boethius, či Boyce) (1465–1536) skotský filosof a historik
 Boëthius (rodina), rodina švédských evangelických duchovních

další  významy
 Boethius (kráter na Měsíci) na východním okraji Mare Undarum poblíž východního měsíčního okraje
 Boethius (kráter na Merkuru), kráter na Merkuru